Шелбивил има више значења:
 Шелбивил (Илиноис)
 Шелбивил (Индијана)
 Шелбивил (Кентаки)
 Шелбивил (Мисури)
 Шелбивил (Тенеси)